Kirenen kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Kidrinen, ö, Enewetak, 
 Kabinlok, ö, Arnoatollen, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar